Worobijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie biłohirskim
 Worobijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie dunajowieckim
 Worobijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie połońskim
 Worobijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podwołoczyskim
 Worobijiwka, Worobijówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zborowskim
 Worobijiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie niemirowskim

Zobacz też
 Worobijówka